La ligne O est une ancienne ligne du tramway vicinal de Gand de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Gand à Oostakker entre 1888 et 1957. La ligne allait à l'origine jusqu'à Lokeren, cette section restée non électrifiée fut exploitée jusqu'en 1953.

Histoire 
Tableaux : 1931 374 (traction autonome), 381 (ligne électrique)

 : Mise en service entre Gand et Zaffelare; traction vapeur; pas d'indice de ligne; exploitation par la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV), capital 19.

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : extension vers Gand Dampoort est.

 : électrification entre Gand Dampoort et Oostakker Slotendries; attribution de l'indice O; , le reste de la ligne reste exploité en traction autonome et donne correspondance au tram électrique.

Entre le  et le  : électrification entre Oostakker Slotendries et Oostakker Village.

 : extension de Gand Dampoort vers la gare de Gand Saint-Pierre.

 : suppression de la ligne restée en traction autonome entre Oostakker Village et Zaffelare.

 : suppression et remplacement par une ligne d'autobus sous le même indice (tableau 683).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

 

Ligne du tramway vicinal de Gand
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale